

W Polsce  
 Dobropole – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Trzcińsko-Zdrój 
 Dobropole – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Wolin 
 Dobropole – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Dobra

Na Ukrainie 
 Dobropole – miasto w obwodzie donieckim
 Dobropole – wieś w rejonie buczackim obwodu tarnopolskiego.

Zobacz też 
 Dobropole Gryfińskie, Dobropole Pyrzyckie